Патраки — деревня в Притобольном районе Курганской области. Входит в состав Давыдовского сельсовета.

История 
В 1964 г. Указом Президиума ВС РСФСР деревня Патраки 1 переименована Патраки.

Население

Примечания 

Населённые пункты Притобольного района